Синкрети́зм (, от  — «федерация критских городов»):

 Синкретизм (философия) — сочетание разнородных философских начал в одной системе без их объединения.
 Синкретизм (искусство) — сочетание или слияние «несопоставимых» образов мышления и взглядов.
 Синкретизм (лингвистика) — постоянное объединение в одной форме нескольких значений или компонентов значения, разделённых между разными формами.
 Религиозный синкретизм — смешение, соединение разнородных вероучительных и культовых положений.

Литература 
 Современная энциклопедия. 2000.
 Большой Энциклопедический словарь. 2000.
 Большой толковый словарь по культурологии. Кононенко Б.И. 2003.
 Большой психологический словарь. — М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. 2003.
 Психологический словарь. И.М. Кондаков. 2000.
 Словарь практического психолога. — М.: АСТ, Харвест. С. Ю. Головин. 1998.
 Краткий психологический словарь. — Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС». Л.А.Карпенко, А.В.Петровский, М. Г. Ярошевский. 1998.
 Литературная энциклопедия. — В 11 т.; М.: издательство Коммунистической академии, Советская энциклопедия, Художественная литература. Под редакцией В. М. Фриче, А. В. Луначарского. 1929—1939.
 Ив. Лысков. Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. / Под редакцией Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В. Львова-Рогачевского, М. Розанова, В. Чешихина-Ветринского. — М.; Л.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1925.
 Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.

Ссылки 
 СИНКРЕТИ́ЗМ - Большая российская энциклопедия
 Что такое синкретизм, и как не запутаться в его значениях
 Культурный синкретизм: происхождение, виды и примеры
 Гаврилова Юлия Викторовна. Синкретизм как фактор формирования и эволюции социальной реальности